Dschibril steht für:

 arabische Bezeichnung des Erzengels Gabriel, siehe Gabriel (Erzengel) #Islam
 den arabischen Vornamen Dschibril:
 Dschibril bin Bachtischuʿ, siehe Gabriel ibn Bochtischu
 Dschibrīl ibn ʿUmar (18. Jahrhundert), westafrikanischer Islam-Gelehrter
 Dschibril ar-Radschub (* 1953), palästinensischer Politiker

Dschibril ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Dschibril (1938–2021), palästinensischer Gründer der Terrororganisation PFLP-GC
 Mahmud Dschibril (1952–2020), libyscher Politiker
 Aamina Maxamed Jibriil, siehe Amina Mohamed